«Флаги на башнях» (en) — повесть А. С. Макаренко (1938)
 «Флаги на башнях» — фильм, снятый в 1958 г. по мотивам повести